Lumbala Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Moxico, i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Luanda. Lumbala Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Lumbala Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Lumbala Airport. Runt Lumbala Airport är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. 

Omgivningarna runt Lumbala Airport är huvudsakligen savann.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Moxico